Пйотр Малаховський — краківський воєвода.
 Пйотр Малаховський — легкоатлет.